ТНГ — многозначная аббревиатура:

 ТНГ — Технология нефти и газа (кафедра)
 тнг — тенге
 ТНГ — тесто нормальной густоты (цемент)
 ТНГ — транснациональная группа
 ТНГ — теоретический нуль глубины
 ТНГ — модель электродвигателя, например, THГ-41

См. также 
 ТНГФ — Татнефтегеофизика
  — аббревиатура латиницей